Сиазань (; ) — город и административный центр Сиазаньского района Азербайджана, расположенный на приморской низменности.

География 
Город расположен на побережье Каспийского моря, в междуречье рек Гильгильчай и Атачай, в 18 км к юго-востоку от города Шабран. Самур-Дивичинскую низменность, на которой расположена Сиазань, пересекает Самур-Апшеронский канал в непосредственной близости от города. Через Сиазань проходят автомобильная и железнодорожная магистрали республиканского значения.

В Сиазанский городской муниципалитет входят: посёлок и микрорайон Гянджлик.

История 
Окрестности Сиазани находятся на территории древних торговых путей. Однако сведений о постоянном поселении нет, хотя район изобилует различными старинными памятниками архитектуры. Городское поселение Сиазань связано с освоением природных ресурсов региона, главным образом — нефти и газа, хотя есть также и залежи извести, глины и гравия.

Название восходит к татскому siyə — «чёрный» и zən — «женщина». До 1954 года Сиазань являлся посёлком под названием Кызыл-Бурун. После упразднения в 1959 году Сиазаньского района город вошёл в состав Дивичинского района Азербайджанской ССР. В 1992 году город вновь стал административным центром новообразованного Сиазанского района.

Достопримечательности 

Несмотря на совершенную неизвестность в широких кругах, город Сиазань и его окрестности могут похвастаться несколькими значительными культурными объектами. Сам город — типичное городское поселение советской планировки. Он интересен разве что несколькими парками, памятниками деятелям Азербайджана и мемориалами современной истории края. Зато Сиазаньский район располагает объектами мирового значения. Прежде всего, это расположенная в 15-18 км от города крепость Чирах-кала (IV—VI вв.). Её руины представляют остатки некогда мощной Каспийской (Гильгильчайской) оборонной линии. Она использовалась как дозорно-сигнальная башня вплоть до XVIII века.

Другой важнейшей достопримечательностью считается гора Бешбармаг (Пять пальцев) к югу от Сиазани. Кроме того, что гора в древнейших времён служила ориентиром для путешественников и торговцев, это место ещё овеяно легендами. На вершине есть источник, якобы исполняющий желания. У подножия Бешбармага расположен «Пир Хыдыр Зунджа» — культовое место для паломников. Здесь же находятся руины города Хурсангала.

В северной части города находится Шахаргах. Вблизи Сиазани сохранился водопровод 1906 года.

Памятники:
 Памятник Д. Джаббарлы.
 Памятник М. Мушфигу.
 Памятник Низами Гянджеви.

 Мемориальный комплекс «20 января».
 Мемориальный комплекс «Нефтчи шехидляр».

Парки:
 Городской парк имени Джафара Джаббарлы.
 Парк и музей имени Гейдара Алиева.

Население 
По всесоюзной переписи населения 1989 года в Сиазани проживало 18 655 человек. Перепись населения 2010 года выявила, что население города — 27 600 человек. Национальный состав города: азербайджанцы, таты, лезгины, русские. Население города за 20 лет выросло на 70 %, и в 2010 году составляло 27600 человек (2010). По переписи 2012 года население города составило 28127 человек.

Экономика 
В районе города ведётся добыча нефти, имеются газобензиновый и асфальтовый заводы. Развита рыбная промышленность.

В культуре 
Известен танец «Siyəzəni Rəqsi» (Танец Сиязани).

Примечания

Ссылки 
 
 История Сиазани: фото, статьи
 Страница города на социальной сети Facebook

Населённые пункты Сиазаньского района